Солов'ї́на ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Солов'їна вулиця — вулиця в місті Берислав.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Богодухів.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Бориспіль.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Буча.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Васильків.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Вилкове.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Вознесенськ.
Солов'їна вулиця — вулиця в смт Вороніж.
Солов'їна вулиця — вулиця в смт Вороновиця.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Гайворон.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Гірське.
Солов'їна вулиця — вулиця в смт Диканька.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Довжанськ.
 Солов'їна вулиця — вулиця в місті Донецьк.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Дружба.
Солов'їна вулиця — вулиця в смт Золочів.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Ічня.
 Солов'їна вулиця — вулиця в місті Київ.
Солов'їна вулиця — вулиця в смт Козелець.
Солов'їна вулиця — вулиця в смт Козин.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Костопіль.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Ладижин.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Лозова.
 Солов'їна вулиця — вулиця в місті Львів.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Марганець.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Маріуполь.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Мукачево.
Солов'їна вулиця — вулиця в смт Нова Водолага.
Солов'їна вулиця — вулиця в смт Нововоронцовка.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Обухів.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Покровськ.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Ржищів.
Солов'їна вулиця — вулиця в смт Рогань.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Родинське.
Солов'їна вулиця — вулиця в смт Ставище.
Солов'їна вулиця — вулиця в смт Томашпіль.
 Солов'їна вулиця — вулиця в місті Ужгород.
Солов'їна вулиця — вулиця в місті Фастів.
 Солов'їна вулиця — вулиця в місті Хмельницький.
Солов'їна вулиця — вулиця в смт Цумань.
 Солов'їна вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Солов'їна вулиця — вулиця в місті Чернігів.
Солов'їна вулиця — вулиця в смт Шабельківка.

Вулиці